Гванахуато има више значења:

 Гванахуато, Кампо Еспериментал (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Гванахуато, Лоте 1 (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Гванахуато, Лоте 23 (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Гванахуато (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гванахуато (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гванахуато (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гванахуато (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гванахуато (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гванахуато (град), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Општина Гванахуато (Гванахуато), општина у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гванахуато (Тотатиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Гванахуато (Мина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Гванахуато (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Гванахуато (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Гванахуато (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Гванахуато (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Гванахуато (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Гванахуато (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику